Roul est un nom propre ou un nom commun qui peut désigner :
 Roul (journal), en  (Le Gouvernail), est un journal de l'émigration russe, fondé à Berlin en 1920.
 Roul est un mot occitan signifiant homme à tout faire.
 François Roul (1782-1864), homme politique français.